Дженни Тамбури (наст. Лучана Тамбурини, 27 ноября 1952, Рим — 1 мая 2006, там же), иногда указана как Лучана Делла Роббиа, итальянская актриса и телеведущая.

Лучана Тамбурини родилась в Риме. В 17 лет дебютировала на сцене с Джонни Дорелли, в  Aggiungi un posto a tavola. Кинодебют состоялся в 1970 году в фильме Витторио Каприоли Блеск и нищета мадам Руаяль, где её партнёром был Уго Тоньяцци. В картине La seduzione предстала в образе незабываемой femme fatale (1973). Активно снималась в жанровом кино, особенно в джалло и в эротических комедиях «по-итальянски».

После ухода на покой начала карьеру ассистента режиссёра и открыла театральную школу в Риме. 

Страдала от рака, умерла 1 мая 2006 года в Риме.

Избранная фильмография 
 Splendori е miserie-ди-мадам Рояль (1970)
 Fiorina la vacca(1972)
 Улыбнись перед смертью (1972)
 La seduzione (1973)
 Women in Cell Block 7 (1973)
 La prova d’amore  (1974)
 Грешные монахини Святого Валентина (1974)
 Непреднамеренные прегрешения (1975)
 Франкенштейн — в итальянском стиле (1975)
 Подозрительная смерть несовершеннолетней (1975)
 Скандал в семье (1975)
 Donna… cosa si fa per te (1976)
 Кровь и пули (1976)
 Confessions of a Frustrated Housewife  (1976)
 Джованнино (1976)
 Dove volano i corvi d’argento  (1977)
 Melodrammore (1977)
 Семь нот в темноте (1977)
 Liquirizia (1979)
 Bello di mamma (1980)
 Il tango della gelosia  (1981)
 Pierino la peste alla riscossa (1982)
 Желание подсматривать (1986)

Примечания

Ссылки 

 
Родившиеся в 1952 году
Умершие в 2006 году
Телеведущие Италии